Alles Lüge – film del 1948 diretto da E.W. Emo 
Alles Lüge – film del 1992 diretto da Heiko Schier